Бытует мнение, что первые маяки появились вместе с зарождением мореплавания более шести тысяч лет назад. С тех времен, каких только маяков  не было: приметные места на местности, строения, плавучие маяки, костры, «коровьи маяки» (блуждающие маяки), лампы, фонари, трубы, гонги, колокола, сирены, пушки. На протяжении всей своей истории, Нидерланды позиционировали себя как морское государство. Мощный флот, состоящий как из военных, так и торговых судов - неотъемлемая составляющая экономического благополучия страны. Безопасное мореходство немыслимо без такого сооружения, как - маяк. Каждый мореплаватель, без исключения, нуждается в разного рода береговых и морских ориентирах для определения своего места в море, распознания побережья, подходов к портам и якорным стоянкам, особенно в ночное время или при неблагоприятных погодных условиях. Однако, в связи с бурным развитием систем навигации, роль маяков в ХХ — XXI вв. заметно падает, за многими из них перестают следить, что приводит к их разрушению. С целью сохранения исторических маяков в некоторых странах приняты специальные законы.

Маяки на территории Нидерландов

Действующие

Материковая территория Нидерландов

Подконтрольные территории

Аруба

Неиспользуемые

Разрушенные

Интересные факты 
В Нидерландском городе Харлинген (провинция Фрисландия), в здании местного маяка был оборудован отель, который стал знаменитым далеко за границами государства.

Ответственность за учет, меры по сохранности и пропаганде маяков, как элементов культуры в Нидерландах - лежит на Голландской Ассоциации маяков "Nederlandse Vuurtoren Vereniging".

См.также 
 Список самых высоких маяков
 Список маяков о. Арубы
 Сайт посвященный маякам в Нидерландах
 Сайт Голландской Ассоциации маяков "Nederlandse Vuurtoren Vereniging"

Источники 

 
Нидерланды
Маяки